Kirk kan syfta på

Personer 

 Charlie Kirk (född 1993), amerikansk konservativ politisk kommentator
 Claude R. Kirk (1926–2011) amerikansk politiker, republikan, guvernör i Florida 
 Hans Kirk (1898–1962) dansk författare
 John Kirk (1832–1922) skotsk upptäcktsresande
 Justin Kirk (född 1969) amerikansk skådespelare
 Justine Kirk (född 1966) svensk TV-hallåa
 Karl Kirk (1890–1955), dansk gymnast
 Kent Kirk (född 1948) dansk minister
 Mark Kirk (född 1959) amerikansk senator
 Norman Kirk (1923–1974) nyzeeländsk premiärminister 
 Oliver Kirk (1884–1960), amerikansk boxare
 Paul Kirk (född 1938) amerikansk senator
 Peggy Kirk (född 1921) amerikansk golfspelare
 Peggy Kirk Bell (1921–2016), amerikansk golfspelare
 Rahsaan Roland Kirk (1935–1977), amerikansk musiker, multiinstrumentalist
 Ron Kirk (född 1954) amerikansk borgmästare och regeringsledamot
 Russell Kirk (1918–1994) amerikansk politisk författare och historiker
 Séamus Kirk (född 1945) irländsk minister
Snorre Kirk (född 1981) norsk trumslagare och kompositör
 TJ Kirk (född 1985), amerikansk bloggare och youtubepersonlighet med signaturen  "The Amazing Atheist"

Fiktiva personer 
 James T. Kirk, kapten i science fiction-TV-serien Star Trek
 Kapten Kirk, sjökapten i den amerikansk/kanadensisk/tyska skräckfilmen House of the Dead

Auktorsnamn 
 Kirk (auktor)
 J.Kirk (auktor)

Se även
 Kirk (företag) – ett danskt företag 
 Kirk (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1995–1997

Efternamn